Félix Auger-Aliassime era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Daniil Medvedev.

In finale Daniil Medvedev ha battuto Jannik Sinner con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
  Andrej Rublëv (primo turno)
  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale)
  Holger Rune (secondo turno, ritirato)

  Hubert Hurkacz (secondo turno) 
  Daniil Medvedev (Campione) 
  Pablo Carreño Busta (primo turno) 
  Alexander Zverev (secondo turno)

Wildcard 

  Gijs Brouwer (quarti di finale)
  Tallon Griekspoor (semifinale)

  Tim van Rijthoven (primo turno)

Qualificati 

  Constant Lestienne (primo turno)
  Aslan Karacev (primo turno)

  Grégoire Barrère (secondo turno) 
  Mikael Ymer (primo turno)

Lucky loser 

  Quentin Halys (primo turno)

Ranking protetto 

  Stan Wawrinka (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO Open 2023